Halter kan syfta på:
Svängkolv - små knoppar på små skaft som finns på vissa typer av insekter 
Halter (djur) – ett släkte av insekter